Campiglia puede referirse a:
 Campiglia dei Berici, municipio italiano de la provincia de Vicenza, región de Véneto
 Campiglia Cervo, localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte
 Campiglia Marittima, localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana